Picea canadensis —  синоним названия хвойных растений, в зависимости от автора использовавшего его в своих работах может указывать на следующие виды: